Ledge Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Ledge Island (Hancock County, Maine)
 Ledge Island (Piscataquis County, Maine)
 Ledge Island (Carroll County, New Hampshire)
 Ledge Island (Sullivan County, New Hampshire)